Osterwitt ist ein deutscher Ortsname:
 Osterwitt, bis 1938 Ostrowitt, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ostrowite (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kolonie Osterwitt, Kreis Marienwerder, ab 1920 Mewe, ab 1932 Schwetz, Westpreußen, seit 1945: Kolonia Ostrowicka im Powiat  Tczewski, Woiwodschaft Pommern, Polen